В данном списке представлены крупнейшие города американского штата Вайоминг.

См. также 
 Вайоминг
 Список округов Вайоминга

Примечания 

 
Вайоминг
Списки:Вайоминг